Венансо () — коммуна на западе Франции, регион Пеи-де-ла-Луар, департамент Вандея, округ Ла-Рош-сюр-Йон, кантон Ла-Рош-сюр-Йон-1. Пригород Ла-Рош-сюр-Йона, расположен в 4 км к северо-западу от  него, в 5 км от автомагистрали А87, на обеих берегах реки Гийон. 

Население (2019) — 4 628 человек.

История 
Впервые Венансо упоминается в источниках в 1080 году как поселение вокруг церкви Святого Петра. Эта церковь, как и многие дома в поселке, была сожжена «адскими колоннами» в феврале 1794 года. В целом Венансо, несмотря на то, что его жители не были яростными сторонниками Вандейского восстания, серьезно пострадал от его последствий – около 100 человек, в основном женщины и дети, были зарублены солдатами «адских колонн» 5 февраля 1794 года. С того времени сохранился памятник погибшим в память о мучениках Венансо на нынешней стоянке в центре коммуны у зала торжеств.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра XI века в романском стиле, восстановленная в середине XIX века
 Шато ла Бурсьер XII века
 Шато Монбай 
 Шато Эрмитан середины XIX века

Экономика 

Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 5,3 %
 промышленность — 26,2 %
 строительство — 9,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 37,0 %
 государственные и муниципальные службы — 22,3 %

Уровень безработицы (2019) — 6,0 % (Франция в целом —  12,9 %, департамент Вандея — 10,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2019) — 22 700 (Франция в целом — 21 930, департамент Вандея — 21 550).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Венансо с 2008 года занимает Лоран Фавро (Laurent Favreau), член Совета департамента Вандея от кантона Ла-Рош-сюр-Йон-1. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 62,87 % голосов.

Города-побратимы 
  Волин, Польша

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Вандея